Лас Бокиљас има више значења:

 Лас Бокиљас, Сан Хуан де лос Ернандез (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Бокиљас (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Бокиљас (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Бокиљас (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику